Amphisphaeriaceae är en familj av svampar. Amphisphaeriaceae ingår i ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kolkärnsvampar
Amphisphaeriaceae